В этой статье представлен список эпизодов мультипликационного сериала Totally Spies! В нём 6 сезонов по 26 эпизодов, в сумме 156 эпизодов.

Обзор сезонов

Сезон 1 (2001–02)

Сезон 2 (2002–04)

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Примечания 

Totally Spies